Benoît Lazzarotto (1988), joueur français de rugby ;
 Cécile Lazzarotto (1985), coureuse cycliste française ;
 Étienne Lazzaroto (1988), joueur français de basket-ball;
 Quentin Lazzarotto (1988), réalisateur français.